Varano ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Varano, italienischer Geistlicher, Bischof von Macerata 1698–1734
 Camilla Battista Varano (1458–1524), italienische Selige, Klarissin und Mystikerin
 Costanza Varano (1426–1447), italienische Humanistin, Gelehrte und Schriftstellerin
 Gabriele Varano, italienische Autorennfahrerin
 Giulio Cesare da Varano (1430–1502), italienischer Herrscher und Condottiere

Varano ist der Name folgender Orte:

 Varano de’ Melegari, Gemeinde in der Provinz Parma, Italien
 Autodromo Riccardo Paletti, die zur Gemeinde gehörende Motorsport-Rennstrecke
 Varano Borghi, Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 San Varano, Ortschaft in der Provinz Forlì-Cesena, Italien
 Varano, Ortsteil der Stadt Castellammare di Stabia, Kampanien, Italien
 Varano, Ortsteil der Stadt Fabriano, Marken, Italien
 Varano, Ortsteil der Stadt Teramo, Abruzzen, Italien